Board (amerikanisch-englische Aussprache []) ist eine Software für Business Intelligence (BI), Corporate Performance Management (CPM) und Analytics. Sie wird seit ihrer Markteinführung 1994 vom Schweizer Hersteller Board International entwickelt.

Die Software verfolgt ein als „Toolkit-Ansatz“ vermarktetes Prinzip und wird daher auch häufig als Board -Toolkit bezeichnet. Dieser Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass Endanwender und Power-User bzw. Administratoren dieselbe grafische Benutzeroberfläche verwenden. Somit erfolgen Aufbau, Erweiterung und Administration von BI-/CPM-/Analytics-Anwendungen in derselben Software und erfordern keine Programmierung.

Anwendungsgebiete 
Das Board-Toolkit ist in der Lage, zahlreiche verschiedenartige Anwendungsbereiche abzubilden. Dazu gehören neben typischen Business-Intelligence-Anwendungen wie OLAP und Reporting auch CPM-Teilgebiete wie What-if-Analysen, Simulationen, Nachfrageplanung, Budgetierung, Balanced Scorecards und Finanzplanung.

Die Besonderheit der Software besteht darin, dieses Spektrum nahtlos in einer einzigen Lösung zu vereinen. Ein in einer Fallstudie beschriebenes Kundenprojekt beinhaltete zum Beispiel u. a. die Bereiche integrierte Bilanzplanung, Finanzplanung, Projektplanung, Dashboards sowie eine Überstundenanalyse und einen weltweiten Stellenfreigabeprozess. Diese Eigenschaft wird vom IT-Marktforschungsdienstleister Gartner Inc. als Boards primäres Alleinstellungsmerkmal eingeschätzt.

Verbreitung 
Board wird von etwa 3.000 Unternehmen und Organisationen weltweit genutzt. Der Kreis der Anwender konzentriert sich dabei nicht auf eine bestimmte Branche oder Größenordnung und umfasst neben mittelständischen Unternehmen (MairDumont, Riedel Communications) und Großunternehmen (KPMG, Kneipp KUKA Roboter, Fissler, Gigaset, Puma, Robinson Club, Westfalen AG) auch Institutionen der öffentlichen Verwaltung (Kreis Pinneberg, Landeshauptstadt Potsdam, Stadt Hildesheim) und des Militärs (US Navy) sowie Bildungseinrichtungen (ZHdK).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website

Business Intelligence
Windows-Software